Borghetto d'Arroscia — comuna italiana da Ligúria
 Borghetto di Borbera — comuna italiana do Piemonte
 Borghetto di Vara — comuna italiana da Ligúria
 Borghetto Lodigiano — comuna italiana da Ligúria
 Borghetto Santo Spirito — comuna italiana da Ligúria
 Borghetto —  localidade da comuna italiana de Grotte di Castro

Ver também
 

Desambiguações de topônimos